Vasút utca (Brassó)
Vasút utca (Kiskunfélegyháza)
Vasút utca (Leányvár)